Thorp kan syfta på:

 Thorp (Sellafield) – plats i England för pparbetning av militära och civila radionuklider
 Thorp, Washington – ort i USA
 Thorp, Wisconsin – stad i USA